Die Irish League 1971/72 war die 71. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Glentoran FC wurde zum 15. Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Aufgrund der gewaltsamen Auseinandersetzungen im Nordirlandkonflikt zog sich Derry City im Oktober 1972 aus der Liga zurück. Die Vereine, die sich für den Europacup qualifizierten, mussten ihre Teilnahme aus Sicherheitsgründen zurückziehen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

Einzelnachweise 

1971/72
Fußballsaison 1971/72